

Вулиця Різдвяна — колишня вулиця у місті Миколаїв, сучасна вулиця Лягіна
 Вулиця Різдвяна — вулиця у місті Черкаси